Seznam mest v Moldaviji.

 
 

 
 

Moldavija